Uralsk kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Oral (stad), oblysthuvudort, Västkazakstan, 
 Uralsk (flygplats i Kazakstan), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar